Аджлу́н — () — мухафаза на северо-западе Иордании.
 Административный центр — Аджлун.
 Площадь — , население —

География 
На севере и западе граничит с мухафазой Ирбид, на юго-востоке с мухафазой Джараш, на юге с мухафазой Эль-Балка.

Административное деление 
Аджлун разделён на 2 района:

 Аджлун — Ajlun
 Куфранджа — Kofranjah

Населённые пункты 
 Айн-Джанна
 Анджара
 Дейр-эс-Сумадия-эль-Джануби
 Дейр-эс-Сумадия-эш-Шамали
 Заатара
 Иштафайна
 Кафр-эд-Дурра
 Ластаб
 Михна
 Сахра
 Умм-эль-Манаби
 Умм-эль-Хашаб
 Халава
 Халет-Варда
 Халет-Салим
 Хашиба-эль-Фаука
 Хирбет-эс-Сук
 Эз-Зарраа
 Эль-Вахадина
 Эль-Джебель-эль-Ахдар
 Эль-Фахира
 Эль-Ханаш
 Эль-Хашимия
 Эс-Савван
 Эс-Сафсафа
 Эс-Сахина
 Эт-Тайяра
 Эш-Шакара

Примечания 

Мухафазы Иордании